Феррелл () — английская фамилия. Известные носители:

 Феррелл, Барбара (род. 1947) — американская легкоатлетка.
 Феррелл, Йоги (род. 1993) — американский баскетболист.
 Феррелл, Клелин (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Феррелл, Кончата (1943—2020) — американская актриса.
 Феррелл, Тайра (род. 1962) — американская актриса.
 Феррелл, Уилл (род. 1967) — американский актёр, сценарист, продюсер, бизнесмен.